

Film
The Woman in Red – film del 1935 diretto da Robert Florey
La signora in rosso (The Woman in Red) – film del 1984 diretto da Gene Wilder

Musica
The Woman in Red – album di Stevie Wonder